Ezdrasz (postać biblijna)
 Ezdrasz (imię)